Tomasz Lew Leśniak – polski rysownik i animator
 Tomasz Leśniak – polski kucharz
 Tomasz Leśniak –  polski socjolog, działacz społeczny, założyciel inicjatywy Kraków Przeciwko Igrzyskom i Stowarzyszenia Miasto Wspólne